Занешеви, известни и като Дзанешеви, е български възрожденски род от Воден. Родът се създава от Зане (Захари) в края на XVIII век, като основният им поминък е търговията. Бързо забогателите търговци се включват дейно в борбата за национална независимост на българите в Македония. Основно те събират пари за построяването на българска църква в града. След войните за национално обединение родът се разпръсква, масово напуска Егейска Македония и се изселва в България.

В спомените си Христо Татарчев, гостувал във Воден през 1894 година, пише: 

Кирил Пърличев описва Зане, Иван и Христо Занешеви така:

Представители 

 Зане (1731 – 1817), основател на рода Занешеви
 Братята Зане и Туше Занешеви, синове на Иван и внуци на Зане, са видни дейци на църковната община във Воден.
 Синовете на Димитър, син на Зане, Иван Занешев, Христо Занешев и Зане Занешев продължават да подпомагат развитието на българския културен живот в града. Иван, който подпомага с пари учениците от града, има петима сина:
 Димитър Занешев (1876 - 1962) се издига до районен началник на ВМОРО във Воденско и участва на Солунския конгрес от 1903 година;
 Христо Занешев (1868 - ?) е съмишленик и сътрудник на Кирил Пърличев, активен член на ВМОРО, участник във войните за национално обединение;
 Михаил Занешев (1885/1889 - 1912), дърводелец, македоно-одрински опълченец в четата на Григор Джинджифилов и във 2 рота на 14 воденска дружина
 Александър Занешев (1886 - 1955) e български офицер, лекар и революционер от ВМРО
 Георги Занешев (1878 – 1961) e лекар, общественик, деец на ВМОРО,
 Надежда Занешева, жена на Кирил Дрангов и майка на Райна Дрангова
 Асен Занешев е син на Георги Занешев и е член на ВМРО, убит при опит за задържането му през 1944 година по нареждане на Лев Главинчев

 Други: Вангел Занешев, умрял преди 1918 г. и Михаил Занешев, изпратен на заточение. Васил Занешев, деец на ВМОРО, Коста Занешев, предприемач в Охайо, САЩ.

Бележки